De Parva Liga is de hoogste voetbaldivisie in Bulgarije die georganiseerd wordt door de Bulgaarse voetbalbond. Van 2003 tot 2016 heette de competitie A Grupa (voluit: "A" Profesionalna Futbolna Grupa).

In deze competitie spelen zestien clubs waarvan de nummers veertien t/m zestien degraderen naar de Professional B Football Group. Zoals Bulgaarse voetbalbond er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst plaatst de kampioen zich voor (de voorronden van) de UEFA Champions League. De nummers twee en drie en de bekerwinnaar plaatsen zich voor (de voorronden van) de UEFA Europa Conference League.

Geschiedenis
Van 1924 tot en met 1937 werd het kampioenschap betwist tussen de regionale kampioenen. In 1924, de voortijdig afgebroken eindronde, en in 1925 waren dit de kampioenen van de zes regionale sportfederaties, te weten: Bdinska SF (noordwest), Primorska SF (zuidoost), Severobulgarska SF (centraal-noord/noordoost), Sofiyska SF (hoofdstad Sofia), Trakiyska SF (centraal-zuid) en Yugozapadna SF (zuidwest). In het seizoen 1925/26 werden de zes regionale sportfederaties vervangen door dertien OSO's ("okrazhni sportni oblasti"). In 1932 kwam er een veertiende bij. In het seizoen 1937/38 werd de eerste nationale competitie gespeeld'(de "Natsionalna futbolna diviziya"). De seizoenen van 1940/41 tot en met 1947/48 werd weer acht seizoenen in regionale competities gespeeld met een eindronde tussen de regionale kampioenen en nummers twee en drie (afhankelijk van de 'sterkte' van de regio). In 1948/49 werd weer van start gegaan met een nationale competitie.

Op 27 augustus 1949 werd de sportstructuur in Bulgarije door het communistische systeem gereorganiseerd (naar voorbeeld in de Sovjet-Unie) en de clubs werd opgenomen in eerst zeven en uiteindelijk twaalf nationale DSO's ("Dobrovolni sportni organizatsii", vrijwillige sportorganisaties) met plaatselijke afdelingen:
 - Akademisk (universiteiten)
 - BNA (Bulgaars nationaal leger)
 - Cherveno zname (lokale overheid, onderwijs, banken, verzekeringen)
 - Dinamo (post, telefoon, lichte industrie)
 - Energia (transport, zware industrie, mijnindustrie); in oktober 1949 herbenoemd tot Torpedo
 - Spartak (binnenlandse zaken -politie-)
 - Stroitel (constructie industrie, gezondheidszorg, land- en bosbouw)
 - Lokomotiv (transport) [per 1 januari 1951]
 - Udarnik (afsplitsing van Stroitel) [per 1 januari 1951]
 - Minyor (mijnindustrie) [per 1 januari 1952]
 - Septemvri (coöperaties) [per 1 januari 1952]
 - Urozhay (land- en bosbouw) [per 1 januari 1953]

Deze structuur hield stand tot april/mei 1957, waarna de -meeste- clubs hun oude naam herkregen, enkele behielden hun naam die ze tijdens deze periode hadden gekregen.

Kampioenen

Ranglijst kampioenen

Eeuwige ranglijst  
 De clubs die vetgedrukt zijn spelen in het seizoen 2022/23 in de Parva Liga.
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ook verschillende teams uit Macedonië deel aan de competitie.

 
Voetbal in Bulgarije